Паллавичино:

 Паллавичино — итальянские феодалы, владевшие землями на стыке границ Лигурии, Ломбардии, Эмилии и Пьемонта.
 Паллавичино, Джан-Карло (1722—1794) — дож Генуэзской республики.
 Паллавичино, Ладзаро Опицио (1719—1785) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Паллавичино, Оберто (1197—1269) — итальянский кондотьер, полководец на службе у императора Фридриха II.